Соревнования по горнолыжному спорту среди мужчин в супергиганте на зимних Олимпийских играх 2018 года должны были пройти 15 февраля, однако из-за переноса на эту дату соревнований в скоростном спуске, были перенесены на 16 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Ёнпхён. Старт соревнований был запланирован на 11:00 по местному времени (UTC+9). Каждая страна могла быть представлена не более, чем 4 горнолыжниками.

Действующим олимпийским чемпионом в супергиганте является норвежский горнолыжник Хьетиль Янсруд. На этот раз Янсруд занял третье место. Золото выиграл олимпийский чемпион 2014 года в скоростном спуске австриец Маттиас Майер. Вторым стал швейцарец Беат Фойц, который ранее на Играх 2018 года завоевал бронзу в скоростном спуске. 26-летний француз Блез Гизенданнер, который ни разу в Кубке мира не поднимался выше 8-го места, был близок к тому, чтобы совершить сенсацию и завоевать олимпийскую медаль, но в итоге остался 4-м, уступив Янсруду 0,20 сек.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Горнолыжный спорт на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS)